Shadowland désigne notamment :
Shadowland, un jeu vidéo d'arcade ;
Shadowland, un album de Dark Moor ;
 Shadowland, un magazine américain d'art (1919-1923)  ;
Shadowland, un album de k.d. lang (1988) ;
Shadowland, un groupe de rock néo-progressif ;
Shadowland, un roman de Peter Straub.

Homonymie de titre